Menelik ist der Name folgender Personen:
 Menelik I., erster Herrscher von Äthiopien
 Menelik II., von 1889 bis 1913 Kaiser von Äthiopien
 Ménélik, ein französischer Hip-Hop-Musiker

Menelik steht für:
 Menelik (Einheit), ein Volumenmaß